Pandanwangi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pandanwangi, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Pandanwangi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar